Parque de diversões - espaço para diversão
 Parque - área verde livre de edificações
Park (nome coreano)

Localidades

Park (Kansas)
Condado de Park

Desambiguação